Liberio è un nome proprio di persona maschile;
 Liberio è il nome di alcuni personaggi storici:
Pietro Marcello Felice Liberio: militare e politico romano;
papa Liberio.